Михалик — польське, словацьке і українське прізвище.

 Любомир Михалик (1983) — словацький футболіст
 Моніка Михалик (1980) — польська борчиня вільного стилю
 Тадеуш Михалик (1991) — польський борець греко-римського стилю
 Михалик Тарас Володимирович (1983) — український футболіст

Слов'янські прізвища